NFL sezona 2006. je 87. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 7. rujna 2006. pobjedom branitelja naslova iz prethodne sezone Pittsburgh Steelersa nad Miami Dolphinsima. Super Bowl XLI je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 4. veljače 2007. u Miamiju u Floridi na Dolphin Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Indianapolis Coltsi i pobjednici NFC konferencije Chicago Bearsi. Pobijedili su Coltsi rezultatom 29:17 i tako osvojili svoj peti naslov prvaka u povijesti. Coltsima je također to prvi naslov prvaka od preseljenja momčadi u Indianapolis iz Baltimorea 1984. godine.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2006.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Drew Brees, New Orleans Saints - 4418
Najviše jarda probijanja: LaDainian Tomlinson, San Diego Chargers - 1815
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Chad Johnson, Cincinnati Bengals - 1369

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Zach Thomas, Miami Dolphins - 165
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Shawne Merriman, San Diego Chargers - 17
Najviše presječenih lopti: Champ Bailey, Denver Broncos i Asante Samuel, New England Patriots - 10

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: San Diego Chargers - 492 (30,8 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: New Orleans Saints - 391,5 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Atlanta Falcons - 183,7 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: New Orleans Saints - 281,4 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Baltimore Ravens - 201 (12,6 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Baltimore Ravens - 264,1 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Minnesota Vikings - 61,6 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Oakland Raiders - 150,8 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 2006. u NFL-u
NFL.com, sezona 2006.

Izvori 

2006